СДО може да се односи на:
 СДО - Социјалдемократску омладину Југославије
 СДО - Опсерваторију Сунчеве динамике, Насину летелицу посвећену проучавању Сунца